Mujeogja (kor.: 무적자) – południowokoreańsko dramat filmowy w reżyserii Song Hae-sunga, którego premiera odbyła się 3 września 2010 roku.

Film zarobił 10 751 422 dolarów.

Obsada 
Źródło: Filmweb

Przypisy 

Południowokoreańskie filmy z 2010 roku
Południowokoreańskie dramaty filmowe
Południowokoreańskie filmy akcji